Kamara bezeichnet:

 Kamara (Sprache), eine Amtssprache Ghanas
 Kamara (Volk), ein in Ghana angesiedeltes Volk
 Lato pros Kamara, eine antike Stadt auf Kreta
 Kamara (Arkadien), Dorf im Südwesten von Arkadien in Griechenland
 Kamara (Korfu), Dorf auf Korfu in Griechenland
 Kamara (Estland), Dorf der Gemeinde Abja im estnischen Kreis Viljandi
 Kamara (Chiefdom), ein traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone, Westafrika

Kamara ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelaziz Kamara (* 1984), mauretanischer Fußballspieler
 Abdoulaye Kamara (* 2004), guineisch-französischer Fußballspieler
 Abdulai Kamara (* 1980), sierra-leonischer Fußballspieler
 Alhaji Kamara (* 1994), sierra-leonischer Fußballspieler
 Alhassan Kamara (* 1993), sierra-leonischer Fußballspieler
 Alusine Kamara (* 1989), sierra-leonischer Fußballspieler
 Alvin Kamara (* 1995), US-amerikanischer Footballspieler
 Babacar Kamara (* 1982), schwedischer Boxer
 Blamah Kamara (* 1992), liberianischer Fußballspieler
 Boubacar Kamara (* 1999), französischer Fußballspieler
 Brahima Kamara (* 1966), ivorischer Fußballspieler
 Brima Kamara (* 1968), sierra-leonischer Militär
 Chris Kamara (* 1957), englischer Fußballspieler
 Christian Kamara-Taylor (1917–1985), sierra-leonischer Politiker
 Dini Kamara (* 1978), ghanaischer Fußballspieler
 Diomansy Kamara (* 1980), senegalesischer Fußballspieler
 Ernest Kamara (* 1982), sierra-leonischer Fußballspieler
 Foday Ishmail Kamara (* 1987), sierra-leonischer Fußballspieler
 Fofee Kamara (* 1977), liberianischer Fußballspieler
 Glen Kamara (* 1995), finnischer Fußballspieler
 Hafsatu Kamara, sierra-leonische Leichtathletin

 Issa Kamara (Fußballspieler, 1988) (* 1988), sierra-leonischer Fußballspieler
 Issa Kamara (* 1992), sierra-leonischer Fußballspieler
 János Kamara (1925–2000), ungarischer Generalleutnant, Staatssekretär und Innenminister
 John Kamara (* 1988), sierra-leonischer Fußballspieler
 Kei Kamara (* 1984), sierra-leonischer Fußballspieler
 Kunda Kamara (1947–2001), gambische Politikerin
 Lansana Kamara (* 1992), sierra-leonischer Fußballspieler
 Malvin Kamara (* 1983), sierra-leonischer Fußballspieler
 Mariam Kamara (* 1979), nigrische Architektin und Hochschullehrerin
 Medo Kamara (* 1987), sierra-leonischer Fußballspieler
 Mohamed Kamara (Fußballspieler, 1987) (* 1987), sierra-leonischer Fußballspieler
 Mohamed Kamara (Fußballspieler, 1999) (* 1999), sierra-leonischer Fußballspieler
 Moussa Kamara (* 1971), senegalesischer Fußballspieler
 Ola Kamara (* 1989), norwegischer Fußballspieler
 Osman Kamara (* 1989), sierra-leonischer Fußballspieler
 Richard Kamara, liberianischer Fußballspieler
 Salieu Kamara, sierra-leonischer Fußballspieler
 Samura Kamara (* 1951), sierra-leonischer Politiker
 Soja Kamara (* 1996), sierra-leonischer Fußballspieler
 Teeboy Kamara (* 1996), liberianisch-australischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kamara-Haus
 Kamera
 Camara